Лига Леумит 1971/1972 — 20-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1971/1972
Израиль
Израиль
1971 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1972 году